Сан Франсиско дел Мескитал има више значења:

 Сан Франсиско дел Мескитал (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Франсиско дел Мескитал (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику